В Соединённых Штатах Америки насчитывается два населённых пункта с именем Арвада ():

 Арвада (Вайоминг)
 Арвада (Колорадо)